Мингатуй:
 Мингатуй — река в Иркутской области, приток реки Катыгирова.
 Мингатуй — посёлок в Куйтунском районе Иркутской области.
 Мингатуй — село в Куйтунском районе Иркутской области.
 Мингатуй — грузовая станция Восточно-Сибирской железной дороги